Полик:
 Полик — термин из различных областей человеческой деятельности.
 Полик, Александр Михайлович (род. 1955) — советский футболист, белорусский тренер.